Climax steht für:

 Climax!, US-amerikanische Fernsehserie der 1950er Jahre
 Climax (Film), französischer Film von Gaspar Noé (2018)
 The Climax, US-amerikanischer Horrorfilm von George Waggner (1944)
 Climax-Lokomotive, eine Getriebelokomotive
 Climax Entertainment, ehemaliger japanischer Multimedia- und Videospiel-Hersteller
 Color Climax Corporation, dänische Pornofirma
 Coventry Climax, britischer Fahrzeug- und Motorenhersteller
 T & F Cycle Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Climax

Orte in Kanada:
 Climax (Saskatchewan)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Climax (Colorado)
 Climax (Georgia)
 Climax (Iowa)
 Climax (Kansas)
 Climax (Kentucky)
 Climax (Michigan)
 Climax (Minnesota)
 Climax (New York)
 Climax (North Carolina)
 Climax (Ohio)
 Climax (Oregon)
 Climax (Pennsylvania)
 Climax (South Carolina)
 Climax (Texas)
 Climax (Texas)
 Climax (Virginia)
 Climax (Washington)
 Climax Township (Michigan)
 Climax Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Klimax
 Qlimax